Barrantes ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Barrantes Lingán (1927–2000), peruanischer Politiker
 Hugo Barrantes Ureña (* 1936), costa-ricanischer Geistlicher, Erzbischof von San José de Costa Rica
 Michael Barrantes (* 1983), costa-ricanischer Fußballspieler 
 Vicente Barrantes Moreno (1829–1898), spanischer Schriftsteller